Pombo ist der Familienname folgender Personen:

 Álvaro Pombo (* 1939), spanischer Dichter, Romanautor und politischer Aktivist
 Ana Pombo (* 1969), portugiesische Biochemikerin und Hochschullehrerin
 Rafael Pombo (1833–1912), kolumbianischer Schriftsteller und Diplomat
 Richard Pombo (* 1961), US-amerikanischer Politiker